Motocyklowe Grand Prix Kataru 2011 - pierwsza eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 17 - 20 marca 2011 na torze Losail International Circuit w Dosze.

Opis weekendu Grand Prix

Wyniki MotoGP

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki Moto2

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki 125 cm³

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
2011 w Katarze